Matcherna i Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades från 21 till 28 september 2003.

Tabell

Matcher

Australien mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=AUS-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Kelly Golebiowski 
|mål2     =  Dianne Alagich Elena Fomina
|arena    = Home Depot Center
|spelplats= Carson, Kalifornien
|publik   = 15239
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Natalia Barbashina
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=CHN-GHA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sun Wen 
|mål2     = 
|arena    = Home Depot Center
|spelplats= Carson, Kalifornien
|publik   = 15239
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Elizabeth Baidu
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ghana mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=GHA-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 25 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Marina Saenko Natalia Barbashina Olga Letyushova
|arena    = Home Depot Center
|spelplats= Carson, Kalifornien
|publik   = 13929
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Marina Saenko
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CHN-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 25 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Bai Jie 
|mål2     =  Heather Garriock
|arena    = Home Depot Center
|spelplats= Carson, Kalifornien
|publik   = 13929
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ghana mot Australien

{{Resultat med trupp|id=GHA-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 28 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Alberta Sackey 
|mål2     =  Heather Garriock
|arena    = PGE Park
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 19132
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Adjoa Bayor
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=CHN-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 28 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Bai Jie 
|mål2     = 
|arena    = PGE Park
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 19132
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Sun Wen
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D